Brawley steht für:
 Brawley, eine Stadt in Kalifornien

Personen:
 Benjamin Griffith Brawley (1882–1939), Schriftsteller
 Harry Brawley (1876–1954), US-amerikanischer Marathonläufer
 Joel Brawley (Joel Vincent Brawley, Jr.), US-amerikanischer Mathematiker
 Mark R. Brawley (* 1960), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Ökonom
 Tawana Brawley (* 1972), Klägerin in einem Vergewaltigungsprozess, siehe Fall Tawana Brawley
 William H. Brawley (1841–1916), US-amerikanischer Politiker